

Тараканово — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Тараканово — присілок, Сернурський район, Марій Ел